Cnaphalodes är ett släkte av insekter. Cnaphalodes ingår i familjen barrlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barrlöss
Cnaphalodes